Plaats in Indonesië
 Semplak (Sukalarang), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Semplak (Bogor Barat), een plaats in het regentschap Kota Bogor in de provincie West-Java